Джимара:

 Джимара — гора на Кавказе
 Джимара — село в Пригородном районе Северной Осетии-Алании России.
 Гимара (Джимара) — село в Казбегском муниципалитете Грузии.